Prostituzione – attività di chi offre prestazioni sessuali
 Prostituzione – film del 1974 diretto da Rino Di Silvestro
 Prostituzione – film del 1985 diretto da Joan Freeman